Игл-Ай Лану Черри (; род. 7 мая 1967, Стокгольм, Швеция) — шведский музыкант, известный по синглу «Save Tonight».

Жизнь и карьера 
Черри родился в Стокгольме в семье джазового исполнителя Дона Черри и художницы Моники Черри (урождённая Карлссон). Единоутробный брат певицы Нене Черри и сводный — певицы Titiyo. Когда ему было 12 лет, он отправился учиться в Нью-Йорк, где начал заниматься актёрским мастерством и выступать барабанщиком в различных группах. В 1988 году сыграл тинейджера в фильме «Артур 2: На мели». В 1993 году снялся в приключенческом сериале «South Beach», который вышел летом того же года на канале NBC.

В 1996 году Черри вернулся в Стокгольм, чтобы сосредоточиться на музыке и актёрском мастерстве, которые имели приоритет в его профессиональной карьере. Начал работу над своим дебютным альбомом «Desireless», который он записывал в своей домашней студии на акустической гитаре. По словам менеджера Томми Манзи, Черри держал свой альбом в секрете до тех пор, пока полностью не завершил работу над ним. Альбом имел большой коммерческий успех — в 1998—1999 годах он был продан по всему миру в 4 миллионах копий и получил статус платинового в США.

В 1999 году Черри написал в соавторстве и исполнил песню «Wishing It Was» с группой Santana для альбома Supernatural.

Дискография

Студийные альбомы

Live

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Певцы и певицы по алфавиту
Авторы-исполнители Швеции
Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии Echo Pop